Long Branch kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Long Branch (New Jersey)
West Long Branch
Long Branch (Pennsylvania)
Long Branch (Texas)